Le titre de Defensive Player of the Year (« défenseur de l'année ») de la NBA récompense chaque année le meilleur défenseur de la saison régulière, depuis la saison 1982-1983. Il est généralement remis lors des premiers jours des playoffs. Le vainqueur est élu par le vote d'un panel de 124 journalistes de la presse sportive et de la télévision américaine et canadienne. Chaque journaliste nomme trois joueurs, le premier recevant cinq points, le deuxième trois points et le troisième un point. Le joueur avec le plus grand nombre de points remporte le trophée. Il est renommé en 2022 au nom d'Hakeem Olajuwon, double lauréat.

Depuis sa création, le trophée a été remis à vingt-quatre joueurs différents. Dikembe Mutombo et Ben Wallace détiennent le record de titres avec quatre chacun. Dwight Howard est le seul joueur à avoir remporté le titre trois années consécutives. Rudy Gobert détient également trois titres, dont deux consécutifs. Sidney Moncrief, Mark Eaton, Dennis Rodman, Hakeem Olajuwon, Alonzo Mourning et Kawhi Leonard l'ont quant à eux remporté à deux reprises. Au classement par équipe, les Pistons de Détroit dominent avec six titres cumulés.

Bien que cinq des six premiers gagnants aient été des joueurs du secteur extérieur, le titre est généralement décerné à des joueurs intérieurs qui prennent beaucoup de rebonds et contrent des tirs. Depuis la création du trophée, seuls huit joueurs extérieurs l'ont reçu : Sidney Moncrief, Alvin Robertson, Michael Cooper, Michael Jordan, Gary Payton, Ron Artest (désormais Metta World Peace), Kawhi Leonard et Marcus Smart. Payton et Smart sont en outre les seuls meneurs à avoir remporté le titre. 

Seuls cinq joueurs ont remporté le titre de meilleur défenseur et de meilleur joueur (MVP) au cours de leur carrière : Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Kevin Garnett et Giánnis Antetokoúnmpo. Jordan, Olajuwon et Antetokoúnmpo ont réussi à obtenir les deux la même saison. Olajuwon à quant à lui réussi à remporter le titre de champion NBA et de MVP des Finales la même saison.

En outre, si le meilleur défenseur de l'année est généralement nommé dans la All-Defensive First Team, il est arrivé à quatre reprises qu'il soit nommé dans la Second Team : Robertson (1986), Mutombo (1995), Tyson Chandler (2012) et Marc Gasol (2013). Ceci s'explique notamment par le fait que les All-Defensive Teams étaient nommées par les entraineurs de la NBA, jusqu'en 2014. Michael Cooper et Marcus Camby sont les deux seuls gagnants à n’avoir jamais été sélectionné pour un NBA All-Star Game.

Six joueurs internationaux ont remporté le titre : Hakeem Olajuwon (Nigeria), Dikembe Mutombo (République démocratique du Congo), Marc Gasol (Espagne), Joakim Noah, Rudy Gobert (France) et Giánnis Antetokoúnmpo (Grèce). Toutefois, seuls les deux derniers ont été nommés meilleur défenseur de l'année en ayant été formés exclusivement à l'étranger (respectivement à Cholet Basket et au Filathlitikos B.C.). Mutombo, Olajuwon et Noah ont tous trois effectué un cursus universitaire aux États-Unis, et Gasol y a joué au lycée. 

Le dernier gagnant du trophée est Marcus Smart, deuxième meneur depuis Gary Payton en 1996 à remporter le trophée.

Palmarès

Individuel

Multiples lauréats

Par franchise

Par pays

Références

Lien externe 
 Palmarès sur NBA.com

Defensive